Igor Nikolaïevitch Stassevitch (en ) ou Ihar Mikalaïevitch Stassevitch (en ), né le , est un footballeur international biélorusse. Il joue au poste de milieu offensif.

Biographie 

Igor est un joueur formé au club biélorusse du BATE Borisov. 

Il découvre la Ligue des champions le  contre le Real Madrid en jouant une mi-temps. Lors du deuxième match de poule il marque un but contre la Juventus, ce qui permet à Borissov de mener 2-0. Le BATE Borisov se fait ensuite rejoindre à 2-2.

Statistiques

Palmarès 
 FK Homiel
 Vainqueur de la Coupe de Biélorussie en 2011.

 BATE Borisov
 Champion de Biélorussie en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015, 2016, 2017 et 2018.
 Vainqueur de la Coupe de Biélorussie en 2006, 2015 et 2020.
 Vainqueur de la Supercoupe de Biélorussie en 2010, 2015, 2016 et 2017.

 Chakhtior Salihorsk
 Champion de Biélorussie en 2021.
 Vainqueur de la Supercoupe de Biélorussie en 2021.

Distinctions personnelles
 Footballeur biélorusse de l'année en 2015, 2018 et 2019.

Références

Liens externes 
 

Footballeur international biélorusse
Joueur du FK BATE Borisov
Joueur du FK Homiel
Joueur du FK Dinamo Minsk
Joueur du Chakhtior Salihorsk
Joueur du Volga Nijni Novgorod
Naissance en octobre 1985
Naissance à Baryssaw